Gerardo González, puede hacer referencia a:

 Gerardo González (1926-2003) boxeador cubano.
 Gerardo González (1953), actor mexicano.
 Gerardo González Aquino (1953) futbolista y asistente técnico paraguayo.
 Gerardo González de Vega (1952) periodista y escritor español.
 Gerardo González Vernaza (1929-2006) vicepresidente y diputado panameño.
 Gerardo Manuel González (1959) futbolista argentino.